Clube Ferroviário da Huíla é um clube de futebol da cidade de Lubango, a capital da província de Huíla, em Angola. Disputou o Girabola - Primeira Divisão Angolana de Futebol pela última vez em 1991.

É o clube de futebol mais bem sucedido da província da Huíla, tendo ganhado as Taças de Angola de 1985 e 1989, além de um terceiro lugar em 1986 e um vice campeonato em 1988 no Girabola.

História 
Fundado em 15 de outubro de 1950, chamou-se "Clube Ferroviário de Sá da Bandeira" até a proclamação de independência da nação. Após 1975 adotou o nome "Clube Ferroviário da Huíla".

Clubes de futebol de Angola
Lubango